Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Otsego () :
le comté d'Otsego, situé dans l'État du Michigan ;
le comté d'Otsego, situé dans l'État de New York.